«Красное солнце» () — художественный фильм режиссёра Теренса Янга в жанре вестерна.

Редкий пример откровенного родства между вестернами и самурайскими фильмами, в котором их сходство нарочно не скрывается, а наоборот, подчёркивается.

Сюжет 
1871 год. Японский самурай Курода Дзюбей (Тосиро Мифунэ) в составе дипломатической миссии, возглавляемой правителем японской провинции Бидзэн, прибывает на западное побережье США. Посол везёт в подарок американскому президенту от своего императора ценный церемониальный меч — тати, инкрустированный чистым золотом. По пути на поезд совершает нападение банда, возглавляемая Гошем (Ален Делон). Помимо денег, Гош забирает и меч… Глава японской миссии дает приказ Куроде в течение 7 дней вернуть реликвию.

Курода совместно с бывшим бандитом Линком Стюартом (Чарльз Бронсон), «кинутым» Гошем после удачного ограбления поезда, отправляются искать последнего. Если самурай не успеет найти его до определённого срока, ему придётся совершить харакири. В начале своей миссии он намеревался сразу же убить Гоша, но ему пришлось дать слово, что у Линка будет день на то, чтобы заставить того показать ему место тайника с деньгами, из которого Линку причитается часть награбленного.

Когда Курода и Линк добираются до условленного места встречи с Гошем, им приходится вместе отбиваться от нападения индейцев-команчей. После всех схваток Курода по знаку Линка пытается убить уже раненного в руку Гоша, но тот быстро разворачивается и стреляет в самурая. Видя это, Линк моментально решает отомстить за друга и убивает Гоша.

Пообещав умирающему Куроде, что вернёт меч послу, он увозит подружку Гоша, Кристину (Урсула Андресс), которая послужила для Гоша приманкой. Отвезя её обратно в публичный дом, Линк подъезжает к поезду, на котором, как условлено, едет посол, чтобы узнать, как закончилась миссия. Последний кадр фильма — золотой меч-тати висит на телеграфных проводах перед поездом, ярко сверкая в лучах полуденного солнца...

В ролях 
 Ален Делон — Гош
 Чарльз Бронсон — Линк Стюарт
 Тосиро Мифунэ — Курода Дзюбэй
 Хироси Танака — Мурода (второй самурай)
 Накамура Тэцу — японский посол
 Урсула Андресс — Кристина, подружка Гоша
 Капучине — Пипита, содержательница борделя, подружка Линка Стюарта
 Энтони Доусон — Хайат

Премьерный показ в разных странах 

 Франция — 15 сентября 1971
 Западная Германия — 15 октября 1971
 Италия — 26 октября 1971
 Япония — 26 ноября 1971
 Финляндия — 17 декабря 1971
 Испания — 20 декабря 1971 (только в Мадриде)
 Дания — 25 февраля 1972
 Швеция — 5 марта 1972
 США — 9 июня 1972
 Норвегия — 31 июля 1972
 Филиппины — 6 октября 1984 (только в Давао)

Примечания

Ссылки 

 
 

Вестерны Франции
Фильмы-боевики Испании
Фильмы-боевики Италии
Фильмы-боевики Франции
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-триллеры Испании
Фильмы-триллеры Италии
Вестерны Италии
Вестерны Испании
Фильмы Франции 1971 года
Фильмы Испании 1971 года